

Guerra 
 Campo di Marte – nome della zona della città di solito riservata agli esercizi militari, su imitazione del Campo Marzio nell'antica Roma

Geografia

Francia 
 Campo di Marte (in francese Champ de Mars), giardino pubblico di Parigi.
 Campo di Marte, stazione chiusa della metropolitana di Parigi.

Italia 
 Campo di Marte, giardino pubblico di Brescia.
 Campo di Marte, a Cagliari. Area che occupava il quadrilatero formato dal viale Bonaria-via Barone Rossi-via Gallura e via XX Settembre (già via Campo di Marte), la zona era conosciuta anche come Campu de su Rei, nel 1870 le attività di addestramento militare furono trasferite presso l'attuale piazza d'Armi.
 Campo di Marte, a Fermo. Area pianeggiante pubblica posta al di fuori delle mura medievali est (oggi Piazzale Tupini-Circolo Tennis) dove fino alla seconda guerra mondiale si tenevano esercitazioni ed operazioni militari. Aveva dato il nome anche ad un vecchio campo sportivo dismesso nel 1934, quando fu inaugurato il nuovo campo sportivo comunale Bruno Recchioni.
 Campo di Marte, Quartiere 2 di Firenze.
 Campo di Marte, giardino pubblico di Firenze.
 Campo di Marte, stazione ferroviaria di Firenze.
 Campo di Marte a Napoli. Nome col quale era conosciuta l'area dove è sorto l'aeroporto napoletano di Capodichino, anticamente destinata alle manovre militari dell'Esercito del Regno delle due Sicilie.
 Campo di Marte, quartiere della Giudecca, a Venezia.
 Campo di Marte di Reggio Emilia, giardino pubblico nei pressi di via Emilia Ospizio.

Paesi vari 
 Campo di Marte, giardino pubblico di Lima in Perù.
 Campo di Marte, stazione ferroviaria di Massaua in Eritrea, sulla linea che collega alla capitale.
 Campo di Marte, quartiere di Maxvorstadt, distretto di Monaco di Baviera.

 Campo di Marte, giardino pubblico di Montréal in Canada

 Campo di Marte, aeroporto minore di San Paolo in Brasile.
 Campo di Marte, giardino pubblico di San Pietroburgo in Russia.

Altro 
 Campo di Marte – rivista quindicinale di azione letteraria e artistica fondata a Firenze nel 1938
 Campo di Marte – gruppo musicale italiano
 Campo di Marte – album dei Campo di Marte del 1973